Gezi steht für:

 Gezi-Park, Parkanlage in der türkischen Metropole Istanbul

 Umgangssprachliche Abkürzung für Geschäftszimmer

GEZI